Corteolonesi – abitanti di Corteolona e Genzone
Corteolonesi – abitanti di Corteolona